Kapıkaya ist der Name folgender Orte in der Türkei: 

 Kapıkaya (Aliağa), eine Ortschaft im Landkreis Aliağa in der Provinz İzmir
 Kapıkaya (Bafra), eine Ortschaft im Landkreis Bafra in der Provinz Samsun
 Kapıkaya (Bergama), eine Ortschaft im Landkreis Bergama in der Provinz İzmir
 Kapıkaya (İliç), eine Ortschaft im Landkreis İliç in der Provinz Erzincan
 Kapıkaya (Karaisalı), eine Ortschaft im Landkreis Karaisalı in der Provinz Adana
 Kapıkaya (Kozan), eine Ortschaft im Landkreis Kozan in der Provinz Adana
 Kapıkaya (Kurtalan), eine Ortschaft im Landkreis Kurtalan in der Provinz Siirt
 Kapıkaya (Mutki), eine Ortschaft im Landkreis Mutki in der Provinz Bitlis
 Kapıkaya (Sarıcakaya), eine Ortschaft im Landkreis Sarıcakaya in  der Provinz Eskişehir
 Kapıkaya (Simav), eine Ortschaft im Landkreis Simav in der Provinz Kütahya